Schiebel bezeichnet:
 Schiebel Elektronische Geräte, einen österreichischen Hersteller von Mikroschaltern (ehemals), Minensuchgeräten und Drohnen

Schiebel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schiebel, österreichischer Dokumentarfilmer
 Birgit Meinhard-Schiebel (* 1946), Schauspielerin, Erwachsenenbildnerin und Sozialmanagerin
 Hermann Schiebel (1896–1973), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Schiebel (1851–1911), österreichischer Generalmajor
 Johann Georg Schiebel (1656–1684), deutscher Dichter, Philosoph und Theologe

Siehe auch: Schiebeler